

Cinema 
 Sangue del mio sangue – film del 2006 diretto da Luca Pascuccio
 Sangue del mio sangue – film del 2015 diretto da Marco Bellocchio

Letteratura 
 Sangue del mio sangue (Flesh and Blood) – romanzo di John Harvey
 Sangue del mio sangue – romanzo di Marta Franceschini del 2006
 Sangue del mio sangue – romanzo di Salvo Toscano del 2009
 Sangue del mio sangue (Mistaken) – romanzo di Neil Jordan del 2011